Ву́лиця Бо́йченка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бойченка — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Олександра Бойченка  в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей